Верне́й-сюр-Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 11 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 260,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верней-сюр-Серр на сайті французького Національного інституту географії
 Верней-сюр-Серр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верней-сюр-Серр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Верней-сюр-Серр на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Верней-сюр-Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена